Stati Uniti d'America
 Hill City – città della Contea di Pennington, Dakota del Sud
 Hill City – capoluogo della Contea di Graham, Kansas
 Hill City – città della Contea di Aitkin, Minnesota